Трилър може да се отнася до:

 Трилър – жанр в изкуството
 Албум на Майкъл Джексън – Трилър
 Песента Трилър от същия албум на Майкъл Джексън